Idomeneo di Lampsaco – filosofo greco antico
Idomeneo – nella mitologia greca, nipote di Minosse
Idomeneo – opera di Wolfgang Amadeus Mozart